Badia a Ripoli – località del comune di Firenze, amministrativamente compresa nel Quartiere 3
 Badia a Ripoli (abbazia di San Bartolomeo a Ripoli) – abbazia della Toscana